Нигяр Хельми Аббасбейли (азерб. Nigar Helmi Abbasbəyli: род. в Баку 21 февраля 1975 г.) — азербайджанская художница, член Союза художников Азербайджана, член Международной ассоциации искусств —IAA/AIAP —ЮНЕСКО.  Основатель и креативный директор ГК МИРАС.

Биография 
Нигяр Хельми Аббасбейли родилась 21 февраля 1975 года в Баку.

1992 г. -Выпускник художественного училища.

1998- выпускница университета Хазар филология английского языка и переводческий и международная журналистика.

2007 Бакинский Государственный Университет-юриспруденция.

Карьера 
Nigar Helmi's latest works are dedicated to the subject of Karabakh.  Some of she famous works such as "Govhar Agha Mosque", "Ruins of Nightingale House", "Ruins of Paneli Khan Palace" and "Varezgun Temple" were exhibited at "Art3f Monaco International Contemporary Exhibition" organized by Association des Artistes Contemporains de Turquie à Paris and "ART EXPO NEW YORK". "Art Exhibition" attracted the attention of a number of art shows and exhibitions.

Выставки 
2021 / 29 июня - 05 июля - Персональная выставка «Наследие Родины», Баку, Азербайджан.

2021 / 27-29 августа - Международный салон современного искусства Art3f Монако.

2021 / 22-24 октября - Карусель дю Лувр Париж.

2022 / 9-22 мая - Персональная выставка «Наследие Карабаха» Культурный центр Ататюрка, Стамбул.

2022 / 27-30 октября - Нью-Йоркская художественная выставка.

Примечания

Ссылки 
 Ressam Nigar Helmi Abbasbayli'nin "Karabağ'ın Mirası" sergisi AKM'de açıldı

 Miras Markasını Dünyaya Tanıtmak En Büyük Hayalim ve Hedefim

Художники Азербайджана
Родившиеся в Баку